Un mucenic este o persoană care moare pentru religia sa. Vezi Martir.
 Mucenicii sunt preparate tradiționale românești care se mănâncă în ziua sărbătorii celor 40 de mucenici din Sevastia.